Formula Renault 2.0 Eurocup 2013 var den tjugotredje säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Eurocup. Den första tävlingshelgen kördes på Motorland Aragón den 27-28 april, och den sista på Circuit de Catalunya den 19-20 oktober. Stoffel Vandoorne vann förarmästerskapet och Josef Kaufmann Racing vann teammästerskapet.

Team och förare 
 Gästförare markerade i kursiv stil.

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet

Teammästerskapet

Källor 

Formula Renault 2.0 Eurocup-säsonger
Motorsportevenemang 2013
2013 i Europa